«Королевские зайцы» — советский рисованный мультипликационный фильм известного режиссёра Владимира Полковникова,
снятый по мотивам одноимённой сказки Петера Асбьёрнсена.
В 1990 году вошёл в сборник «Лапландские сказки», вместе с мультфильмами «Гадкий утёнок» и «Заколдованный мальчик».

Сюжет 
Принцесса недовольна тем, что зайцы у неё резиновые, и она заявляет, что желает живых зайцев. Королева просит министра доложить об этом королю, который в это время спал у себя на троне. Спящий король говорит, что у него «государственные дела». Услышав, как вопит королевская дочь, король просыпается, и министр пишет указ. Пока объявления короля висели повсюду, принцесса раздумывает и говорит, что теперь не хочет зайцев, но король говорит, что не может отменять свой указ.

В следующей сцене юноша Ганс распрощался с матерью, взяв с собой кусок чёрного хлеба, и ушёл наниматься к королю заячьим пастухом. По дороге в лесу он спасает старушку, у которой нос застрял в пеньке: он берёт камень и бьёт им по острой трости, чтобы расколоть пень. После спасения Ганс решил перекусить со старушкой. Выслушав, что Ганс идёт к хитрому королю, старушка дарит ему волшебную дудочку, про которую говорит: 
Где потеряешь, там и найдёшь. Кто возьмёт, тот и потеряет.

В следующей сцене парень пришёл в королевство, чтобы принять приглашение короля в пастухи. При этом король ставит условие, что если ни один заяц не будет утерян, Ганс получит полкоролевства, в противном случае Ганс останется без головы. Ганс пытался возражать, но потом нехотя согласился. 

Когда зайцы убежали в лес, король, королева и принцесса наблюдают за этим, и король говорит, что Ганса «ловко провели», и злорадно смеётся. В лесу Ганс начал испытывать подаренную старушкой дудочку. Сначала он дунул не в ту сторону, потом, сообразив, Ганс дунул в другую сторону, и сотня зайцев появилась. Построив зайцев, Ганс приводит их в королевство и сообщает об этом королю. Не доверяя Гансу, король просит министра пересчитать зайцев. Министр говорит, что зайцев ровно сто. Король предупреждает Ганса, что если на следующий день министр не досчитается зайцев, Ганс останется без головы. Также король обещает отрубить голову министру, если тот снова насчитает сто зайцев. 

На следующий день Ганс снова зовёт зайцев с помощью дудочки, пересчитывает и отправляет обратно в лес. За этим наблюдает спрятавшийся за деревом министр и понимает, что у Ганса есть дудочка. Когда Ганс заснул, министр отбирает у него дудочку и несёт королю, однако дудочка возвращается обратно к хозяину.

Тогда к Гансу приходит принцесса и просит его подарить дудочку. Ганс притворно соглашается и отдаёт дудочку принцессе, но когда дудочка снова вернулась к Гансу, принцесса жалуется родителям, что Ганс требует, чтобы принцесса его поцеловала. Тогда король едет верхом на коне к пастуху, думая, что он подарит дудочку за поцелуй принцессы. Ганс говорит обратное, чтобы король поцеловал коня. Когда король так и сделал, Ганс посмеялся над ним и отдал ему свою дудочку, которую король упаковал в сундук (потом выяснится, что дудочка каким-то образом вернулась к Гансу).

Когда Ганс сказал королю, что зайцы «разбежались», король распорядился отрубить Гансу голову. Под звук труб Ганс идёт к палачу, но когда последний замахнулся алебардой, Ганс отогнал его своей дудочкой. Тогда Ганс также начал гонять туда-сюда дудочкой и короля, и королеву, и принцессу, и даже министра. Убегая назад против своей воли, король говорит Гансу, что он может взять, что хочет, но последний отказывается:
А мне ничего не надо! Прощайте, Ваше величество, да про дудочку мою не забывайте!
После этих слов король падает в обморок и теряет корону. В финале Ганс прощается с зайцами и уходит домой.

Роли озвучивали 
 Лев Шабарин — Ганс
 Александра Денисова — Мать
 Елена Понсова — Старуха
 Сергей Цейц — Король
 Ирина Карташова — Королева
 Галина Новожилова — Принцесса
 Георгий Милляр — Министр (в титрах "Г. Миляр")

Отличия от книги 
 В сказке главного героя звали Эспен и у него были старшие братья, а в мультфильме его зовут Ганс, и он единственный сын бедной старухи.
 Убран эпизод с фрейлиной.
 В сказке Эспен женился на принцессе и получил полцарства, а в мультфильме Ганс отказался и от половины королевства, и от принцессы.
 Пропущена сцена, где Эспен должен рассказать королю целую бочку лжи.
 В сказке зайцев было 99, в мультфильме 100 (впрочем, один из зайцев весьма рассеян).

Фестивали и премии 
 В 1992 году мультсборник «Лапландские сказки», включающий в себя мультфильмы: «Королевские зайцы», «Гадкий утёнок» и «Заколдованный мальчик», был номинирован на Кинопремию «Ника» за 1991 год.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Владимир Полковников — Энциклопедия отечественного кино

Рисованные мультфильмы СССР 1960 года
Короткометражные мультфильмы СССР
Мультфильмы Владимира Полковникова
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы по литературным сказкам
Мультфильмы о зайцах